Im Bankrecht werden die Rechtsverhältnisse der Kreditinstitute, insbesondere in Bezug auf die einzelnen Bankgeschäfte und das Kreditgewerbe, betrachtet. Zu einzelnen Rechtsordnungen siehe:

 Bankrecht (Deutschland)
 Bankrecht (Österreich)
 Bankrecht (Schweiz)